Glasgow Provan steht für:

 Glasgow Provan (Wahlkreis, Schottland), einen Wahlkreis für das schottische Parlament
 Glasgow Provan (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus